Daniel Green peut faire référence à : 
 Daniel Green (1955-), personnalité politique canadienne,
 Daniel Green, personnage de série télévisée.